Christelijke Scholengemeenschap Revius (Deventer): een school in Deventer
Christelijke Scholengemeenschap Revius: onderdeel van de christelijke school Wartburg College